Brasher ist der Familienname von
 Chris Brasher (1928–2003), britischer Leichtathlet

Brasher heißt der Ort
 Brasher (New York), Stadt im US-Bundesstaat New York

Siehe auch:
 Brashear
 Prasher